Ю́рий Моро́зов:
 Морозов, Юрий (род. 1971) — латвийский футболист.
 Морозов, Юрий Алексеевич (род. 1949) — советский и российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Морозов, Юрий Андреевич (1934—2005) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Морозов, Юрий Васильевич (1948—2006) — российский джазовый и рок-гитарист, автор и исполнитель песен, писатель.
 Морозов, Юрий Дмитриевич (род. 1938) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области создания сталей для труб и сварных конструкций.
 
 Морозов, Юрий Ионович (род. 1949) — премьер-министр Южной Осетии.
 Морозов, Юрий Юрьевич (род. 1985) — российский футболист.